Die Abkürzung MFL steht für:
 Maschinenfabrik Liezen und Gießerei
 Multifunktionslenkrad, siehe Lenkrad
 Message Format Language, eine proprietäre Format- und Transformations-Sprache von BEA Systems
 Morphisches Feld Lesen
 Multi Function Lidar, (Deutsch: Mehrfunktionen-Lidar), Kombiniertes Fahrerassistenzsystem (Kamera und Lidar) für Personenkraftwagen
 Bahnhof Freilassing nach DS 100
 die Market-Frankford Line, eine U-Bahn in Philadelphia

MFL